Zenon Wiśniewski (ur. 1950) – polski ekonomista
 Zenon Wiśniewski (ur. 1959) – polski polityk